Суха может означать:

Топоним 
 Босния и Герцеговина
 Суха (Братунац) — село в общине Братунац Республики Сербской.
 Суха (Завидовичи) — село в общине Завидовичи Федерации Боснии и Герцеговины.
 Суха (Живнице) — село в общине Живинице Федерации Боснии и Герцеговины.

 Словакия
 Суха — река, протекающая по территории районов Полтар и Лученец Банскобистрицкого края.

 Польша
 Суха (приток Бзуры) — река, правый приток Бзуры, протекает в Мазовецком воеводстве.

Украина
 Суха — село в Закарпатской области.

Фамилия 
 Суха, Мартина (род. 1980) — словацкая теннисистка.